Константин Иванович Акулов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1925 году в деревне Малинки. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1947 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1947—1990 гг. — студент, ординатор, аспирант, ассистент, доцент, заведующий кафедрой 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова, заместитель министра здравоохранения РСФСР, Главный государственный санитарный врач РСФСР, заместитель председателя Чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии РСФСР.

Умер в Москве в 1990 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Володькин А. Акулов Константин Иванович // Липецкая энциклопедия. Т. 1. — Липецк, 1999. — С. 30-31.

Похороненные на Троекуровском кладбище